O Grande Prêmio da França de 2008 foi a quinta corrida do mundial de MotoGP de 2008. Aconteceu entre os dias 16 e 18 de Maio nos 4.180 km do Bugatti Circuit.

MotoGP

250 cc

125 cc

Notas
 A corrida das 125cc foi parada após 14 voltas por causa da forte chuva. Depois foi reiniciada para completar as 5 voltas restantes, com o grid determinado pela ordem de corrida antes da suspenssão. A segunda parte da corrida determinou o resultado final.

 

GPs de MotoGP de 2008
Desporto na França em 2008
2008